Perk (België), een deelgemeente van de Belgische plaats Steenokkerzeel
Een omheinde ruimte, evenals park
Perk (computerspellen), bonussen in computerspellen die de speler extra vaardigheden toekent.

Personen 
Perk (geslacht)
Nicolaas Perk (1731-1804), een burgemeester van de Nederlandse plaats Ameide
Gerhardus Perk van Lith (1793-1870), kapitein
Betsy Perk (1833-1906), een Nederlandse schrijfster van romans en toneelstukken
Marie Adrien Perk (1834-1916), een Nederlands theoloog, predikant en schrijver
Jacques Perk (1859-1881), een Nederlandse dichter
Cornelis Perk (1770-1813), Nederlands dichter
Albertus Perk (1795-1880), Nederlands notaris en wethouder te Hilversum;
Albertus Perk (1829-1913), zijn zoon, Nederlands notaris
Krijn Perk Vlaanderen (1888-1965), Nederlands tuinarchitect
Brian Perk (*1989), Amerikaans voetballer